Der Robert L. Bradshaw International Airport ist der größere der beiden internationalen Flughäfen im Staat St. Kitts und Nevis und liegt auf der Insel St. Kitts. Er ist nach Robert Bradshaw, dem ersten Premierminister des Inselstaates, benannt.

Der Flughafen wird von folgenden Flugzeugbetreibern bedient:
 regelmäßig von zahlreichen regionalen Pendlerflügen innerhalb der Karibik
 American Airlines aus den USA und Kanada
 British Airways aus Europa kommend; unter anderem wöchentlich vom Flughafen London-Gatwick

Weblinks 
 Basseterre Robert L Bradshaw International Airport, bei airport.airlines-inform.com
 Robert L Bradshaw, bei worldaerodata.com

Einzelnachweise 

Luftverkehr (St. Kitts und Nevis)
Flughafen in Nordamerika
St. Kitts
Verkehrsbauwerk in St. Kitts und Nevis
Saint George Basseterre
Saint Peter Basseterre